École centrale de Lille
 École centrale de Lyon
 Emitter-coupled logic – Logica ad accoppiamento di emettitore: famiglia logica dell'elettronica digitale
 Ente per la colonizzazione della Libia